Carl Gesell ist der Name folgender Personen:

* Carl Eduard Gesell (1845–1894), deutscher Orgelbauer
 Carl Ludwig Gesell (1809–1867), deutscher Orgelbauer